Хіракі Ріка і Наоко Кадзімута були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Хіракі - з Алексією Дешом-Баллере, а Кадзімута - з Наною Міягі.

Хіракі та Дешом-Баллере програли в першому колі парі Ленка Немечкова і Юка Йосіда.

Кадзімута і Міягі програли в півфіналі парі Керрі-Енн Г'юз і Крістін Редфорд.

Г'юз і Редфорд виграли титул, перемігши у фіналі пару Ленка Немечкова і Юка Йосіда з рахунком 6–4, 5–7, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Наоко Кадзімута /  Міягі Нана (півфінал)
 Алексія Дешом-Баллере /  Хіракі Ріка (1-ше коло)
 Сон Хі Пак /  Ші-тін Ван (1-ше коло)
 Керрі-Енн Г'юз /  Крістін Редфорд (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 1997 Danamon Open Doubles Draw

Danamon Open
Тур WTA 1997